Амфітріон (Мольєр) 
 Амфітріон (Клейст) 
 Амфітріон (Плавт)